Kamenevo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Kamenevo (selsovjet Kamysjinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kamenevo (selsovjet Vinnikovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kamenevo (district Livenski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Kamenevo (district Mtsenski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Kamenevo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Kamenevo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir